Cecilie Birkshøj (født i 1998 i Odense) er en dansk forfatter. Hun debuterede i 2020 med den realistiske ungdomsroman Fra ild til aske på forlaget Tellerup, og har sidenhen udgivet bestselleren UNIK: Alma (2022) i samarbejde med instruktør og youtuber Bianca Bates.

Hun er uddannet i litteraturvidenskab fra Syddansk Universitet.

Bibliografi 
 Fra ild til aske, Tellerup, 2020
 Som ringe i vandet, Tellerup. 2021
 Der findes ikke lykkelige slutninger, Tellerup, 2021
 UNIK: Alma, Tellerup, 2022
 UNIK: Mikbro, Tellerup, 2022
 UNIK: Mikkel, Tellerup, 2022

Referencer 

 
Forfattere fra Danmark
Personer fra Odense